Dit is de wereldranglijst van juli 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 4 juli 2012.

Mannen 07